Алекса́ндр Фёдорович Тито́в: Титов, Александр Фёдорович (1870 — ?) — капитан 1-го ранга (1912) русского флота.
 Титов, Александр Фёдорович (род. 1949) — советский и российский биолог, член-корреспондент РАН.